Riodocense – abitanti di Aparecida do Rio Doce
Riodocense – abitanti di Rio Doce (Brasile)